Йохан Саломон (; род. 7 мая 1997, Осло) — норвежский шахматист, гроссмейстер (2017).

В составе сборной Норвегии участник 2-х командных чемпионатов Европы (2013—2015) и командного чемпионата мира (2017).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Норвегии